Alan Pulido Izaguirre (1991-), footballeur mexicain.
 Alicia Izaguirre
 Boris Izaguirre
 Emilio Izaguirre
 Iñaki Izaguirre
 Júnior Izaguirre
 Silverio Izaguirre

Autre 
 Stade Óscar Monterroso Izaguirre
Patronyme hispanique